Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach ist der Name folgender Personen:

 Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828), deutscher Fürst, preußischer General der Kavallerie, siehe Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828)
 Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1844–1894) (1844–1894), deutscher Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach